Натуральне число 1327
 1327 рік до нашої ери
 1327 рік нашої ери